Survivor Series (2016) — тридцатое в истории PPV-шоу Survivor Series, производства американского рестлинг-промоушна WWE. Шоу прошло 20 ноября 2016 на арене «Эйр Канада-центр» в Торонто, Онтарио, Канада.

Результаты

Порядок элиминаций в матчах по правилам Survivor Series

Женский матч

Командный матч

Мужской матч

Ссылки 
 
 
 

Спортивные соревнования в Торонто